Futbolny klub Rečyca-2014 (bělorusky: Футбольны клуб «Рэчыца-2014») byl běloruský fotbalový klub, který sídlil ve městě Rečyca v Homelské oblasti na jihovýchodě země. Založen byl v roce 1952, zanikl v roce 2016. Klubové barvy byly červená a modrá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Centralny s kapacitou 3 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1952 – FK Dnjaprovec Rečica (Futbolnyj klub Dnjaprovec Rečica)
 1962 – FK Dnjapro Rečica (Futbolnyj klub Dnjapro Rečica)
 1977 – FK Naftavik Rečica (Futbolnyj klub Naftavik Rečica)
 1980 – FK Sputnik Rečica (Futbolnyj klub Sputnik Rečica)
 1992 – FK Vedryč Rečyca (Futbolny klub Vedryč Rečyca)
 1997 – FK Vedryč-97 Rečyca (Futbolny klub Vedryč-97 Rečyca)
 2014 – FK Rečyca-2014 (Futbolny klub Rečyca-2014)
 2016 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil klubu, wildstat.ru 

Zaniklé běloruské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1952
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2016